Владимир Баба́ев:
 Бабаев, Владимир Константинович (1939 — 2008) — заслуженный деятель науки РФ, профессор, генерал-майор милиции, профессор.
 Бабаев, Владимир Николаевич (род. 1952) — украинский строитель и футболист, «Заслуженный строитель Украины».
 Бабаев, Владимир, или Drago (род. 1982), — украинский рэпер, битмейкер, баттл-рэпер.